

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Wiśniów – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków
 Wiśniów – część wsi Kamionka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Wiśniów –  część wsi Kuźnica w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce